Jean-Ludovic Guillebot de Nerville (1815-1884) est un ingénieur français, vice-président du Conseil général des mines.
 Ferdinand Guillebot de Nerville (1858-1931), ingénieur français, fils de Jean-Ludovic Guillebot de Nerville (1815-1884).

Références 
 . 
 .